Riojan (en castillan ) est le gentilé correspondant à La Rioja. Employé comme substantif, il peut également désigner :

Le riojan, dialecte roman parlé dans cette région ;
Un vin d'appellation produit dans cette région, Rioja (DOC).

Voir aussi